ЖЦП — аббревиатура, могущая означать:
 ЖЦП — жизненный цикл проекта
 ЖЦП — жизненный цикл продукции

См. также 
 ЖЦПО — Жизненный цикл программного обеспечения